Goths è il sedicesimo album in studio del gruppo musicale statunitense The Mountain Goats, pubblicato nel 2017.

Tracce

Collegamenti esterni